3 miejscowości w Polsce: 
 Batorowo – część wsi Nowe Batorowo, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg
 Batorowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Tarnowo Podgórne 
 Batorowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka